Gegneranalyse ist

 ein Teilgebiet der Spielanalyse
 ein Projekt des Zentrums Liberale Moderne